А Лига () — высший дивизион чемпионата профессиональных футбольных клубов Литвы.  
Проводится с 1922 года, 
в период с 1945 по 1989 год сильнейшие клубы Литовской ССР — «Жальгирис» (Вильнюс), «Атлантас» (Клайпеда) и «Инкарас» (Каунас) — участвовали в чемпионате СССР. 

В 1991 году была возрождена Федерация футбола Литвы, стал разыгрываться национальный чемпионат. До 1999 года он проводился по системе «осень-весна» (в 2 круга), с 1999 года перешёл на систему «весна-осень» (в 4 круга).

Чемпионы

1922—1943 

 Титулы (1921—1943)

1945—1989

с 1990 
После восстановления независимости Литвы.

Достижения клубов

Примечания

Ссылки 
 «А» Лига Литвы
 Чемпионы Литвы на rsssf.com
 Чемпионат Литвы на сайте «Архив голов»

Литва